Андреа Главачкова і Луціє Градецька були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Марія Кириленко і Надія Петрова.
Сара Еррані і Роберта Вінчі виграли титул, перемігши у фіналі Кириленко і Петрову з рахунком 4–6, 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
|RD1=Чвертьфінал
|RD2=Півфінал
|RD3=Фінал

|team-width=175

|RD1-seed1=14
|RD1-team1= Ярміла Ґайдошова Анастасія Родіонова
|RD1-score1-1=2
|RD1-score1-2=3
|RD1-score1-3= 
|RD1-seed2=12
|RD1-team2=|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3= 

|RD1-seed3=4
|RD1-team3= Сара Еррані Роберта Вінчі
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=5
|RD1-score3-3=6
|RD1-seed4=6
|RD1-team4= Катерина Макарова Олена Весніна
|RD1-score4-1=4
|RD1-score4-2=7
|RD1-score4-3=4

|RD1-seed5=7
|RD1-team5= Марія Кириленко Надія Петрова
|RD1-score5-1=6
|RD1-score5-2=6
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=3
|RD1-team6= Ваня Кінґ Ярослава Шведова
|RD1-score6-1=3
|RD1-score6-2=4
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=5
|RD1-team7= Андреа Главачкова Луціє Градецька
|RD1-score7-1=6
|RD1-score7-2=5
|RD1-score7-3=77
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Квета Пешке Катарина Среботнік
|RD1-score8-1=1
|RD1-score8-2=7
|RD1-score8-3=64

|RD2-seed1=12
|RD2-team1=
|RD2-score1-1=4
|RD2-score1-2=2
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=4
|RD2-team2= Сара Еррані Роберта Вінчі
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3=

|RD2-seed3=7
|RD2-team3= Марія Кириленко Надія Петрова
|RD2-score3-1=4
|RD2-score3-2=7
|RD2-score3-3=7
|RD2-seed4=5
|RD2-team4= Андреа Главачкова Луціє Градецька
|RD2-score4-1=6
|RD2-score4-2=5
|RD2-score4-3=5

|RD3-seed1=4
|RD3-team1= Сара Еррані Роберта Вінчі
|RD3-score1-1=4
|RD3-score1-2=6
|RD3-score1-3=6
|RD3-seed2=7
|RD3-team2= Марія Кириленко Надія Петрова
|RD3-score2-1=6
|RD3-score2-2=4
|RD3-score2-3=2
}}

 Верхня половина 

 Секція 1 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Л Губер Л Реймонд
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= К Канепі Ч Шуай
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= І Павлович А Резаї
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С Форец Гакон К Младенович
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К Деллаква О Панова
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Е Бірнерова П Цетковська
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= І-К Бегу Ш Пеєр
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= Я Ґайдошова А Родіонова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=12
| RD1-team09=

Нижня половина

Секція 3 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= М Кириленко Н Петрова
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Л Домінгес Ліно Р Опранді
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Аманмурадова К Бондаренко
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К Суарес Наварро А Якімова
| RD1-score04-1=62
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ч Цзяжун В Душевіна
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= П Герцог У Радванська
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=r
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= І Бремон С Лефевр
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=11
| RD1-team08=

Секція 4

Примітки 
 Main Draw

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2012
2012 у тенісі